Соревнования по лакроссу на III летних Олимпийских играх были проведены впервые и прошли 2 и 7 июля. Участвовали 36 спортсменов из двух стран, которые разделились на три команды. Одну из команд Канады представляли индейцы могавки.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнование

Составы команд

1 

 Уильям Бёрнс
 Эль Бланшар
 Уильям Бренно
 Джордж Бретц
 Бенджамин Джемисон
 Жорж Клутье
 Сэнди Коуэн
 Джордж Кэттенеч
 Хиллиард Лайл
 Стюарт Лейдлоу
 Лоуренс Пентленд
 Джек Флетт

2 
 Флэт Айрон
 Олмайти Войс
 Ред Джекет
 Блэк Игл
 Снейк Итер
 Лайтфут
 Халф Мун
 Мэн Эфрейд Соуп
 Споттид Тейл
 Рейн ин Фейс
 Блэк Хоук
 Найт Хоук

А. Х. Венн
 Вудс
 Гибсон
 Дж. У. Даулинг
 Патрик Гроган
 Мёрфи
 Джордж Пассмур
 Уильям Пассмур
 Партридж
 Росс
 Джек Салливан
 Роберт Хантер

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1904
Лякросс в США